

Cinema 
 Canción de cuna – film del 1941 diretto da Gregorio Martínez Sierra
 Canción de cuna – film del 1941 diretto da José María Elorrieta
 Canzone di culla (Canción de cuna) – film del 1994 diretto da José Luis Garci

Teatro 
 Canción de cuna – opera teatrale di Gregorio Martínez Sierra del 1911